Pedro Rodrigues Manrique (m. depois de 1276) foi o 2.º senhor de Amusco, em Palência.

Relações familiares 
Foi filho de Rodrigo Manrique de Lara (m. depois de 1248), 1.º senhor de Amusco e de Sancha Peres. Casou com Marina Garcia de Villamaior, filha de Garci Fernandes de Villamayor e Mayor Arias, de quem teve:

Garcia Fernandes Manrique de Lara (m. ca. 1305), 3.º senhor de Amusco casado com Teresa Ortiz de Zúñiga.

Ver também 
Lista de senhores de Amusco

Senhores de Amusco